Presidente Dutra può riferirsi a diverse località:

Presidente Dutra (Bahia), municipio brasiliano dello Stato di Bahia
Presidente Dutra (Maranhão), municipio brasiliano dello Stato del Maranhão